Constantim pode ser:

 Constantim - freguesia no concelho de Miranda do Douro, Portugal
 Constantim - freguesia no concelho de Vila Real, Portugal

Desambiguação